Osoby o tym nazwisku:
 Antoni Mikułowski – polski urzędnik, poseł na Sejm
 Benedykt Mikułowski – polski urzędnik, poseł na Sejm
 Bogdan Mikułowski – polski geograf turyzmu, urbanista, autor, działacz społeczny
 Jan Mikułowski – polski koszykarz
 Jerzy Mikułowski Pomorski – polski  socjolog i medioznawca, nauczyciel akademicki, profesor nauk humanistycznych
 Sabba Mikułowski – polski wojskowy, urzędnik, poseł na Sejm